Марсело Андрес Ріос Майорґа (, 26 грудня 1975) — чилійський тенісист, колишня перша ракетка світу. 

Марсело Ріос першим із тенісистів став першою ракеткою світу, не вигравши при цьому жодного турніру Великого шолома. Він утримував першу позицію рейтингу впродовж шести тижнів. Він грав у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії в 1998, але поступився Петру Корді.

За стилем гри Ріос був гравцем задньої лінії, найбільших успіхів досягав на ґрунтовому покритті. 

У 2004 в зв'язку з травмою спини Ріос припинив тенісну кар'єру.

Посилання 

Досьє на сайті ATP 

Чилійські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Призери Панамериканських ігор 2003 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Уродженці Сантьяго
Призери Панамериканських ігор з тенісу